Il Campionato Primavera 4 2021-2022 è stata la 1ª edizione del Campionato Primavera 4, iniziata il 25 settembre 2021 è terminata il 26 febbraio 2022.

Stagione

Novità 
Con la riforma dei campionati primavera, dalla stagione 2021-22 prese il via il nuovo Campionato Primavera 4. Per determinare le squadre partecipanti, al termine del Campionato Primavera 3 2020-2021 fu stata redatta una classifica nazionale, dove le ultime 26 squadre sono state retrocesse in Primavera 4. A queste andarono ad aggiungersi le otto promosse dalla Serie D, ovvero , , , , , ,  e . Inoltre, si aggiunsero ,  e , ripescate a seguito delle esclusioni di , , ,  e  (quest’ultima rinunciò all’iscrizione).

Regolamento 
Il campionato Primavera 4 si articola in due fasi successive:
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in quattro gironi da sette squadre. Al termine di questa fase, la prime quattro classificate di ogni girone vengono ammesse ai play off per la promozione.
 Play-off per la promozione: le società classificatesi dal primo dal quarto posto di ogni girone, per un totale di sedici squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 3 in gare di andata e ritorno, disputando una fase del girone e poi una fase nazionale.
Nei play off le società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. 
Le vincenti delle finali acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Primavera 3.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 3 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 3 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 3 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 3 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Play-off (fase nazionale)

Semifinali

Finali

Note

Voci correlate 
Campionato Primavera 1 2021-2022
Campionato Primavera 2 2021-2022
Campionato Primavera 3 2021-2022

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021-2022